Antoni Łukasiewicz (1983-), joueur polonais de football ;
 Hanna Łukasiewicz (1990-), joueuse polonaise de volley-ball ;
 Ignacy Łukasiewicz (1822-1882), pharmacien polonais, pionnier de l'industrie pétrolière dans son pays ;
 Jan Łukasiewicz (1878-1956), philosophe et logicien polonais.
 Christophe Lukasiewicz (1933-1999), architecte.